Het tennistoernooi Australian Open werd in 1980 bij de vrouwen voor de 55e keer gehouden. De als derde geplaatste Tsjecho-Slowaakse Hana Mandlíková won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als vierde geplaatste Australische Wendy Turnbull met 6-0 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Martina Navrátilová (halve finale)
  Evonne Cawley (tweede ronde)
  Hana Mandlíková (winnares)
  Wendy Turnbull (finale)
  Greer Stevens (kwartfinale)
  Virginia Ruzici (kwartfinale)
  Pam Shriver (kwartfinale)
  Sylvia Hanika (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1980